Dvärgmalar kan syfta på:
Dvärgmalar (Nepticulidae) – en familj i insektsordningen fjärilar
Dvärgmalar – en familj av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar, se Ictaluridae